Fred Glover peut désigner :
 Fred W. Glover, inventeur de la recherche tabou, une méthode utilisée pour l'optimisation mathématique ;
 Fredrick Glover (1928-2001), joueur professionnel de hockey sur glace de la Ligue américaine de hockey.